L'àcid acrílic, component principal de la pintura acrílica.
 La pintura acrílica, classe de pintura en la qual els pigments estan continguts en una emulsió d'un polímer acrílic.
 La fibra acrílica, fibra sintètica elaborada a partir d'acrilonitril.
 El polimetilmetacrilat (també conegut com a  PMMA ), un dels plàstics d'enginyeria.